Гранера ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальес-Орьенталь. Занимает площадь 23,86 км². Население — 79 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 60 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Pàgina web de l'Ajuntament
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya
 Mapa de Granera en Google Maps

Муниципалитеты Барселоны